Příjmení Vojtěchovský má více nositelů:

 Luděk Vojtěchovský (* 1959), český fotograf a grafik
 Miloš Vojtěchovský – více osob téhož jména a příjmení
 Miroslav Vojtěchovský (* 1947), český vysokoškolský pedagog, publicista, kurátor a fotograf skla

Externí odkazy